William Buchan kan henvise til:

 William Buchan (læge) (1729–1805), skotsk læge
 William Buchan (baron) (1916–2008), engelsk baron og forfatter
 Bill Buchan Sr., skotsk-født amerikansk sømand og skibsbygger
 William Earl Buchan (født 1935), amerikansk sømand og olympisk mester
 William Carl Buchan (født 1956), hans søn, amerikansk sømand og olympisk mester
 Willie Buchan (1914–2003), skotsk fodboldspiller